Waiting for the Sun – album dei Doors del 1968
 Waiting for the Sun – singolo dei Doors del 1970
 Waiting for the Sun – album degli Unruly Child del 1968